

Codici 
 zro – codice ISO 639-3 della lingua záparo

Musica 
 Z-Ro – rapper statunitense